Brassac (Ariège)
Brassac (Tarn)
Brassac (Tarn-et-Garonne)
ook:
Brassac-les-Mines,  Puy-de-Dôme